East Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 East Hills (New York), im Nassau County
 East Hills (Pennsylvania), im Northampton County

Siehe auch:
 East Hill